Теочак може бити:

 Општина Теочак, општина у Федерацији Босне и Херцеговине, БиХ
 Теочак, насељено мјесто у општини Теочак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Теочак (Бихаћ), насељено мјесто у општини Бихаћ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ